A48 är en motorväg i Rheinland-Pfalz, Tyskland. Vägen 79 km lång och går mellan motorvägskorsningen Vulkaneifel vid Daun och motorvägskorsningen Dernbach vid Montabaur. Vägen var ifrån början tänkt att gå till den luxemburgiska gränsen, men man har istället byggt vägen A64.

Trafikplatser 

|}

A048
A048
Listor över avfartsnummer